Výraz Luke Cage  může mít různé významy:

 Luke Cage – komiksová postava
 Marvel's Luke Cage – americký seriál z roku 2016
 Luke Cage (soundtrack) – soundtrack k seriálu Marvel's Luke Cage